Barbara Salutati, cantante italiana
 Coluccio Salutati, politico e letterato italiano